Viana hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

Angola 
 Viana (Angola), municipio y ciudad de la provincia de Luanda.

Brasil 
 Viana (Espírito Santo), municipio y ciudad en el estado de Espirito Santo;
 Viana (Maranhão), municipuo y ciudad en el estado de Maranhão;
 Manoel Viana, municipio del estado de Rio Grande do Sul;

España 
 Viana de Mondéjar, localidad del municipio de Trillo, provincia de Guadalajara;
 Viana de Jadraque, municipio de la provincia de Guadalajara;
 Viana (A Grade), lugar de la parroquia de A Grade, concello de Chantada, provincia de Lugo;
 San Pedro de Viana, parroquia del concello de Chantada, provincia de Lugo;
 Viana (Chantada), lugar de la parroquia de San Pedro de Viana, concello de Chantada, provincia de Lugo;
 Santa Cruz de Viana, parroquia del concello de Chantada, provincia de Lugo;
 Viana (Santa Cruz de Viana), lugar de la parroquia de Santa Cruz de Viana, concello de Chantada, provincia de Lugo;
 Viana, municipio de la Comunidad Foral de Navarra;
 Viana del Bollo (Viana do Bolo), concello de la provincia de Orense;
 Viana del Bollo (parroquia) (Viana do Bolo), parroquia del concello de Viana del Bollo, provincia de Orense;
 Viana del Bollo (lugar) (Viana do Bolo), lugar de la parroquia de Viana del Bollo, concello de Viana del Bollo, provincia de Orense;
 Viana de Duero, municipio de la provincia de Soria;
 Viana de Cega, municipio de la provincia de Valladolid.

Francia 
 Viane (Viana), población y comuna en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, distrito de Castres y cantón de Lacaune.

Italia 
 Viana (Nembro), fracción del municipio de Nembro, provincia de Bérgamo;
 Viana (torrente), torrente en la provincia de Turín, afluente del Malone.

Portugal 
 Viana do Alentejo, villa y municipio del distrito de Évora;
 Viana do Alentejo (freguesia), freguesia en el municipio de Viana do Alentejo;
 Distrito de Viana do Castelo, distrito de la provincia de Minho;
 Viana do Castelo, ciudad y municipio del distrito de Viana do Castelo, provincia de Minho;

Uruguay 
 Javier de Viana (Uruguay), localidad del departamento de Artigas.

Edificios 

 Palacio de Viana, en Córdoba;
 Palacio de Viana, en Madrid.

Geografía física
 Tetas de Viana, dos montañas gemelas en la provincia de Guadalajara (España).
 Viana (Cabo Verde), montaña de Cabo Verde.
 Comarca de Viana, comarca de la provincia de Orense, España.

Personas 
Agustín Viana, futbolista estadounidense nacionalizado uruguayo;
Antonio de Viana, poeta e historiador canario del ;
Antonio Viana Tomé, profesor universitario y canonista español;
Hugo Viana, futbolista portugués;
José Joaquín de Viana, militar y político español del ;
José Viana da Motta, compositor, pianista y profesor de música portugués;
Mauricio Viana, futbolista chileno.

Título 
 Príncipe de Viana, título que ostenta el heredero del Reino de Navarra.

Biología 
 Viana (gasterópodo), género de caracoles terrestres con opérculo, moluscos gasterópodos terrestres de la familia Helicinidae.